Faustino e Giovita – nobili vissuti nel II secolo, venerati come santi
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita (Milano) - chiesa di Milano (Ortica)
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita – chiesa di Brescia
 chiesa dei Santi Faustino e Giovita – chiesa sconsacrata di Vicenza
 Martirio dei santi Faustino e Giovita – affresco di Giandomenico Tiepolo situato nel presbiterio della chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Brescia
 Apoteosi dei santi Faustino, Giovita, Benedetto e Scolastica – affresco di Giandomenico Tiepolo situato nel presbiterio della chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Brescia
 Apparizione dei santi Faustino e Giovita in difesa di Brescia – dipinto di Grazio Cossali, conservato nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Brescia
 Arca dei santi Faustino e Giovita – opera d'arte custodita nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Brescia
 Duomo dei santi Faustino e Giovita – chiesa di Chiari

Pagine correlate 

San Faustino
Giovita